Il singolare del torneo di tennis Casablanca Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jens Wöhrmann che ha battuto in finale Bernardo Mota 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Bart Wuyts (secondo turno)
 Tarik Benhabiles (quarti di finale)
 Markus Rackl (secondo turno)
 Jens Wöhrmann (Campione)

 Daniel Marco (quarti di finale)
 Francesco Michelotti (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner (semifinali)
 Bertrand Madsen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Casablanca Challenger 1991